Con Nun komm, der Heiden Heiland si può intendere:

 Nun komm, der Heiden Heiland, una cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 61.
 Nun komm, der Heiden Heiland, una cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 62.